Ogou bezeichnet:

 Ogou (Präfektur), Präfektur in Togo
 Ogou (Fluss), Fluss in Togo